Borut Božič – ciclista sloveno
 Petar Božić – cestista serbo

Altri progetti